Konstantyn I Wielki – cesarz rzymski, święty kościoła prawosławnego
 Sweti Konstantin i Sweta Elena (dawniej Drużba) – uzdrowisko w Bułgarii, nad Morzem Czarnym